Michálek est un nom de famille d'origine tchèque.

Patronyme 

 Ludwig Michalek (1859-1942), peintre, graphiste et graveur autrichien
 Vladimír Michálek (né en 1956), scénariste et réalisateur tchèque de cinéma.
 Zbyněk Michálek (né en 1982), joueur professionnel tchèque de hockey sur glace, frère de Milan.
 Milan Michálek (né en 1984), joueur professionnel tchèque de hockey sur glace, frère de Zbyněk.

Voir aussi